Cirpan oder Çırpan ist der Familienname folgender Personen:

 Hatı Çırpan (1882–1956), türkische Politikerin und Bäuerin
 Vildan Cirpan (* 1991), deutsche Schauspielerin